Тиура́м:
Тиурамы — класс органических соединений.
Техническое название тетраметилтиурамдисульфида